Daerr ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Daerr (* 1975), deutscher Jazzpianist
 Eberhard Daerr (1912–2005), Generaloberstabsarzt der Bundeswehr und DRK-Bundesarzt
 Hans-Joachim Daerr (* 1943), deutscher Diplomat und Botschafter
 Justin Daerr (* 1981), US-amerikanischer Triathlet
 Wolf Daerr (* 1948), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Därr
 Derr